Oggi sposi est le titre de plusieurs films italiens :
 Oggi sposi réalisé en 1934 par Guido Brignone ;
 Oggi sposi réalisé en 1952 par Marino Girolami ;
 Oggi sposi réalisé en 2009 par Luca Lucini.